Agile – un individuo o un oggetto dotato di agilità
 Agile – purosangue statunitense (1902 –post 1912)
 AGILE (Astrorivelatore Gamma ad Immagini LEggero) – satellite artificiale per l'astronomia a raggi gamma e a raggi X 
 Metodologia agile – insieme di metodi di sviluppo del software
 Agile retail – metodo di vendita diretta basato sull'uso dei big data